En Pologne, Jastrzębia est le nom :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 du village de Jastrzębia

dans la voïvodie de Łódź
 du village de Jastrzębia, dans le powiat de Kutno
 du village de Jastrzębia, dans le powiat de Łęczyca 
 du village de Jastrzębia, dans le powiat de Łowicz 

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Jastrzębia, dans le powiat de Radom
 du village de Jastrzębia, chef-lieu de cette gmina
 du village de Jastrzębia, dans le powiat de Grójec

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 du village de Jastrzębia, dans le powiat de Tarnów
 du village de Jastrzębia, dans le powiat de Wadowice

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 du village de Jastrzębia.